Влади́мир Ши́тов:
 Шитов, Владимир Кузьмич (род. 1942) — российский писатель.
 Шитов, Владимир Сергеевич (1951—2011) — советский саночник.